2. Fußball-Bundesliga 2013-14 var den 40. sæson af 2. Bundesliga. Det er Tysklands anden højeste fodboldrække for herrer. Turneringen afvikledes fra den 19. juli 2013 til den 11. maj 2014.

Klubber i 2. Bundesliga 2013-14-sæsonen

Stilling

Resultater

Nedrykningsspil 
Arminia Bielefeld, som sluttede på en 16. plads, skal spille playoff imod SV Darmstadt 98, som sluttede på en 3. plads i 3. Liga. Den samlede vinder på målscorer i begge kampe, får en plads i 2. Bundesliga næste sæson.

Første kamp

Anden kamp

Statistik

Topscorer 
Pr. 11. maj 2014

Top assists 
Pr. 11. maj 2014

Hat-trick

Referencer 

Fodboldsæson 2013-14
Sæsoner i 2. Fußball-Bundesliga